Аргайл:

Топоним 
 Аргайл — город в округе Маршалл, штат Миннесота, США.
 Аргайл и Бьют — одна из 32 областей Шотландии.
 Аргайл — историческая область на западе Шотландии.

Фамилия 
 Аргайл, Диана (в замужестве — Хейнс; р. 1982) — южноафриканский игрок в сквош, чемпионка ЮАР (2012).
 Аргайл, Джефф (род. 1964) — новозеландский автогонщик, чемпион Новой Зеландии по ралли (1998, 1999).
  (в замужестве — Аргайл-Томпсон) — британская каратистка, бронзовая медалистка Чемпионата мира (1982) и чемпионка Всемирных игр (1985) в весе от 60 кг.
  (1867—1940) — австралийский политик, премьер штата Виктория (1932—1935).

Другое 
 Аргайл — аэропорт, расположенный рядом с водохранилищем Аргайл в Западной Австралии.